Dejvický tunel může být:

 jiný název pro železniční Bubenečský tunel v Praze
 Dejvický tunel (Blanka) – silniční tunel v Praze, součást tunelového komplexu Blanka